Wojdagi – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Wojdagi – wieś na Litwie, w rejonie solecznickim